A blackout vagy Blackout a következőket jelentheti:

 áramszünet, elektronikai fogalom (a tápfeszültség teljes megszűnése egy elektronikai eszközben)

Zene

Együttesek

 Blackout, amerikai együttes
 Blackout, lengyel együttes
 Blackout, walesi együttes
 Black-Out, magyar együttes

Albumok

 Blackout, The Good Life-album
 Blackout, a lengyel Blackout együttes 1967-es albuma
 Blackout, Britney Spears-album
 Blackout, Dominion-album
 Blackout, Dropkick Murphys-album
 Blackout, Scorpions-album
 Blackout, The Brilliant Green album

Dalok
 Blackout, Breathe Carolina-dal
 Blackout, David Bowie-dal
 Blackout, Wretch 32-dal
 Blackout, Turnstile-dal, Grammy-díjra jelölve 2023-ban